La Sociedad Española o una sociedad española puede referirse a:

Sociología 
 Sociedad Española; el pueblo español a nivel social.

Asociaciones de la Realeza 
 Real Sociedad Española de Física
 Real Sociedad Española de Historia Natural
 Real Sociedad Española de Química
 Real Sociedad Gimnástica Española
 Real Sociedad Matemática Española

Otras Asociaciones 
 Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT)
 Sociedad Española de Ornitología
 Sociedad Española de Vexilología
 Sociedad Española de Construcción Naval
 Sociedad Española de Astronomía
 Sociedad Española de Paleontología
 Sociedad Española e Internacional de Tanatología (SEIT)
 Sociedad Española de Biología Evolutiva
 Sociedad Española de Psicología Analítica
 Sociedad Española de Protección Radiológica
 Sociedad Española de Cardiología
 Sociedad Española de Fertilidad
 Sociedad Española de Hidrología Médica
 Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
 Sociedad Española de Agricultura Ecológica
 Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
 Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
 Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica
 Sociedad Española de Neurología
 Sociedad Española de Foot-ball
 Sociedad Española de Psicología
 Sociedad Abolicionista Española
 Sociedad Geográfica Española
 Sociedad Gimnástica Española de San José